Ясодамана — мужское имя. Известные носители:

Правители в древнеиндийском государстве Западных Кшатрапов 
 Ясодаман I — правил в первой половине III века.
 Ясодаман II — правил в первой половине IV века.